Grove pode referir-se a:

Dicionário 
The Grove Dictionary of Music and Musicians

Localidades 
Grove (Schleswig-Holstein)
Grove (Oklahoma)
O Grove

Ver também
 Cedar Grove
 Groves
 Grove City

Desambiguação
Desambiguações de topônimos